Landkreis Schmalkalden ist der Name folgender ehemaliger Verwaltungseinheiten in Thüringen:

 Landkreis Herrschaft Schmalkalden (1821–1950), ab 1946 Landkreis Schmalkalden
 Kreis Schmalkalden (1952–1994), ab 1990 Landkreis Schmalkalden